Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Hoel:

  - cacciatorpediniere della classe Fletcher, entrato in servizio nel 1943 e affondato in combattimento nel 1944.
  - cacciatorpediniere della classe Charles F. Adams, entrato in servizio nel 1962 e radiato nel 1992.